Васи́лий Про́нин:
 Пронин, Василий Дмитриевич (1921—2002) — советский танкист, полковник, Герой Советского Союза (1945). 
 Пронин, Василий Маркелович (1905—1966) — советский кинорежиссёр и кинооператор.
 Пронин, Василий Михайлович (1882—1965) — участник русско-японской и Первой мировой войн, Белого движения на Юге России.
 Пронин, Василий Николаевич (1925—2001) — Герой Социалистического Труда, механик КБХМ. 
 Пронин, Василий Прохорович (1905—1993) — советский государственный и партийный деятель.